Reichsstädtekollegium (også Reichsstädterat eller Reichsstädtebank) var en afdeling af Rigsdagen i Det tysk-romerske Rige.

Reichsstädtekollegiet bestod af repræsentanter for de frie rigsstæder. Kollegiet opstod omkring 1495, og det forsvandt, da Det tysk-romerske Rige blev nedlagt i 1806.

Noter 

Ophørt i 1806
Parlamenter

Tysk-romerske rige